Ange Leccia (1952-), artiste contemporain français ;
 Bastien Leccia (1919-2004), homme politique français ;
 Bernard Leccia (1033-2007), homme politique français ;
 François Leccia (1948-2009), acteur français ;
 Jean Leccia (1938-2023), compositeur français ;
 Joseph Leccia (1901-1956), homme politique français ;
 Marcel Leccia (1911-1944), agent des forces spéciales du service secret britannique ;
 Pierre Leccia (1962-), scénariste, acteur et réalisateur français.